KIF4B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 5-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 234 амінокислот, а молекулярна маса — 140 035.

Кодований геном білок за функціями належить до білкових моторів, фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, ДНК. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Кінезини